Il singolare del Monte Carlo Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2008.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha vinto in finale 7–5, 7–5, contro Roger Federer.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Novak Đoković (semifinale)
 Nikolaj Davydenko (semifinale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 David Nalbandian (quarti di finale)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno, ritiro)

 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Carlos Moyá (primot turno)
 Juan Mónaco (secondo turno, ritirato per infortunio)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
 Andy Murray (terzo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Monte Carlo Masters 2008
ATP Tour 2008